Крачковская — фамилия, женский вариант фамилии .
 Крачковская, Вера Александровна (1884—1974) — советский востоковед, историк искусств.
 Крачковская, Наталья Леонидовна (1938—2016) — советская актриса.
 Крачковская, Нина Васильевна (1930—2021) — советская актриса.